Râul Valea Cetății se poate referi la:

 Valea Cetății -  afluent al râului Avrig
 Valea Cetății - afluent al râului Dezna
 Valea Cetății - râu interceptat de Canalul Timiș